Josiah Wedgwood (1730-1795) – angielski producent porcelany, założyciel przedsiębiorstwa Wedgwood, abolicjonista
 Josiah Wedgwood II (1769–1843) – angielski producent porcelany, parlamentarzysta
 Josiah Wedgwood III (1795–1880) – angielski producent porcelany
 Josiah Wedgwood (1872–1943) – brytyjski polityk, minister, 1. baron Wedgwood
 Josiah Wedgwood (1899–1968) – angielski producent porcelany